

Patronyme 

 Cristoforo Guidalotti Ciocchi del Monte (1484-1564), prélat italien.
 Diomede Guidalotti (vers 1480-vers 1505), philologue et humaniste italien.

Autre 
 Polittico Guidalotti, peinture réalisée par Fra Angelico en 1438 ou 1447-1448.